Dölger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Joseph Dölger (1879–1940), deutscher Theologe, Religions- und Kirchenhistoriker
 Franz Dölger (1891–1968), latinisiert Franciscus Doelger, deutscher Byzantinist
 Gosbert Dölger (* 1950), von 2004 bis 2016 Polizeipräsident des Polizeipräsidium Südhessens
 Robert Dölger (* 1960), deutscher Diplomat
 Steffen Dölger (* 1974), deutscher American-Football-Spieler